A competição de perseguição combinada feminina do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 ocorreu no dia 19 de fevereiro no Parque Olímpico de Whistler.

Medalhistas

Resultados 

Perseguição combinada feminino